A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2014 foi a 66° do Mundial de Motovelocidade promovido pela F.I.M.. Nesta temporada, Marc Márquez, o vencedor em 2013, sagrou-se bicampeão da categoria.

Resumo da temporada

Marc Márquez começou a temporada como campeão dos atuais pilotos na categoria MotoGP, com a Honda como campeã dos fabricantes. Pol Espargaró e Maverick Viñales foram os campeões em título de Moto2 e Moto3, respectivamente; no entanto, nenhum dos dois defendeu seus títulos, pois os dois pilotos subiram na categoria, com Espargaró se juntando ao MotoGP e Viñales entrando no Moto2.

Vencedor do recorde de 13 corridas na categoria rainha, Márquez conquistou o segundo título consecutivo, terminando com 67 pontos de vantagem sobre seu rival mais próximo, Valentino Rossi. Márquez venceu cada uma das 10 primeiras corridas realizadas em 2014, antes que Dani Pedrosa, companheiro da Repsol Honda, pudesse infligir sua primeira derrota em Brno. Rossi conquistou oito pódios na temporada, antes de poder vencer uma corrida, quando venceu em Misano. Ele também venceu em Phillip Island, quando terminou como vice-campeão do campeonato em uma classe de Grand Prix pela primeira vez desde 2006, quando terminou em segundo com Nicky Hayden. Apesar de ter marcado sua temporada com aposentadorias, o companheiro de equipe de Rossi na Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo, terminou em terceiro no campeonato. Terminando 32 pontos atrás de Rossi, Lorenzo conquistou vitórias consecutivas em Aragão e no Japão, como parte de uma sequência de nove corridas no pódio que terminou com sua aposentadoria em Valência. O único outro vencedor da corrida foi Pedrosa, com seu triunfo em Brno sendo sua única vitória na campanha de 2014.

Os irmãos Espargaró puderam levar uma das subclassificações disponíveis. Pol Espargaró terminou como o melhor estreante na classificação final do campeonato, terminando em sexto na geral; o próximo melhor estreante foi Scott Redding em décimo segundo lugar. Aleix Espargaró foi o piloto mais bem colocado que competia com uma motocicleta de especificação aberta. Ele terminou em sétimo no geral, conquistando a pole position em Assen e o segundo lugar em Aragon. Assim como o novato na classificação do ano, Redding foi o próximo melhor piloto. Márquez foi um vencedor confortável do BMW M Award para o melhor piloto de qualificação, com 13 pole position durante a temporada. A Repsol Honda foi a vencedora do campeonato de equipes, já que os resultados para Márquez e Pedrosa permitiram terminar 50 pontos à frente da Movistar Yamaha MotoGP, enquanto a Honda venceu o campeonato de construtores pela 21ª vez - e seu 63º título no total - 55 pontos à frente da Yamaha.

Grandes Prêmios

MotoGP 
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Equipes e pilotos

Classificação Pilotos

Classificação Construtores

Moto2

Classificação Pilotos

Classificação Construtores

Moto3

Classificação Pilotos

Classificação Construtores

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2014
2014 no motociclismo